Тит Цезерний Статий Квинкций Македон Квинкциан () — римский государственный деятель первой половины II века.

Квинциан происходил из всаднического рода из Аквилеи. Его отцом был прокуратор Мавретании Цезарейской Тит Цезерний Македон, а матерью Рутилия Приска Сабиниана. Братом Квинкциана был консул-суффект 141 года Тит Цезерний Статиан. В 120 году он состоял в коллегии триумвиров-монетариев, ответственных за чеканку золотой и серебряной монеты. Квинкциан был первым представителем своей семьи, вошедшим в состав сената. Этому способствовало, по всей видимости, покровительство императора Адриана. Затем он был военным трибуном, возглавляя один из легионов, дислоцировавшихся в провинции Нижняя Германия.

По возврату в Рим Квинкциан благодаря покровительству Адриана занимал должности народного трибуна, квестора и претора. В промежутки между этими назначениями он путешествовал вместе с императором на Сицилию в 128 году, в Мавретанию в 129 году и в восточные провинции Римского государства в 131—132 годах.

С 133 до 136 года в качестве легата Квинкциан руководил X Парным легионом, который стоял в Виндобоне (провинция Верхняя Панонния). В 137 году он находился на посту куратора Аппиевой дороги и префекта, отвечающего за выплаты бедным жителям Рима. Тит был одним из патронов Аквилеи, за что ему была поставлена в этом городе статуя. Около 138 года он занимал должность консула-суффекта. Квинкциан входил в состав коллегии императорских жрецов. Также, предположительно, у него была собственность в Альбане.

Литература 
 Rudolf Hanslik: Caesernius 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 1, Stuttgart 1964, Sp. 1008.
 Andreas Krieckhaus: Senatorische Familien und ihre patriae (1./2. Jahrhundert n. Chr.). Kovač, Hamburg 2006, ISBN 3-8300-1836-3, S. 67-76.

Военные трибуны
Народные трибуны
Квесторы
Преторы
Легаты
Римские консулы II века